Ни́колас Д’Аго́сто (; родился 17 апреля 1980, Омаха, Небраска) — американский актёр.

Ранняя жизнь и начало карьеры 
Николас Д’Агосто родился 17 апреля 1980 года в семье Дианы и Алана Д’Агосто в городе Омаха штата Небраска. У него есть старшие братья Эндрю и Патрик и младшие сёстры Джули и Кэти.

В 1998 году Николас окончил местную школу, в которой Д’Агосто часто участвовал в различных пьесах и мюзиклах. В 1999 году Д’Агосто получил эпизодическую роль Ларри Фуча в фильме «Выскочка». Позже Д’Агосто отправился в Милуоки (штат Висконсин), где окончил университет со степенью бакалавра по истории театра. Актёр признался, что в молодости хотел стать священником.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США
Выпускники Крейтонской подготовительной школы
Выпускники Маркеттского университета